Tryblidiida är en ordning av blötdjur. Tryblidiida ingår i klassen urmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Tryblidiida 29 arter.

Tryblidiida är enda idag levande ordningen i klassen urmollusker.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Urmollusker
Tryblidiida